Деталь — окремий факт; подробиця.
 Деталь — елементарна складова приладу, механізму тощо.
 Деталь машини — виріб, виготовлений з однорідного за найменуванням і маркою матеріалу без використання складальних операцій, складова частина механізму, машини і т. ін.
 «Деталь» — пісня українського гурту «Крихітка Цахес»

Джерела 
 

Багатозначні терміни